Minsk pode se referir a:

Localidades
Minsk
Voblast de Minsk
Mińsk Mazowiecki

Outros
3012 Minsk
Porta-aviões soviético Minsk
Grupo de Minsk

Desambiguação